Первый дивизион Мальты 1969/1970 () — 55-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1969/1970
Мальта
Мальта
1969 год на Мальте
1970 год на Мальте